Кирзавод — деревня в Черемховском районе Иркутской области. Относится к Черемховскому муниципальному образованию.

География 
Деревня находится в 10 км от центра муниципального образования.

Население

Примечания 

Населённые пункты Черемховского района